Національна ліга В 1989—1990 — 43-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став ХК «Мартіньї», підвищився до НЛА ХК «Сьєр».

Регламент 
Згідно регламенту у лізі виступало 10 клубів, що провели між собою по чотири гри. Найкраща четвірка на другому етапі грала у перехідному турнірі з клубами НЛА. Шістка найгірших на другому етапі виявила два клуби, що вибули до першої ліги.

Підсумкова таблиця

Втішний раунд 

 Примітка: матч СК Лангнау — ХК «Кур» не відбувся.

Джерела 
 Сезон 1990   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1989 у швейцарському спорті
1990 у швейцарському спорті